Cet article retrace le parcours du CR Belouizdad en Coupe d'Algérie de football.

Parcours

Statistiques

Notes et références 

CR Belouizdad
Coupe d'Algérie de football